Турнир по хоккею на траве на XXVII Летних Олимпийских играх состоялся в Олимпийском парке хоккея на траве с 16 по 30 сентября 2000 года.

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Группа «А»

Группа «B»

Финальная группа 
Курсивом выделены результаты матчей, сыгранных на первом этапе и пошедших в зачёт финального турнира.

за 7-10 места

за 9 место

за 7 место

за 3 место

Финал

Мужчины

Группа «А»

Группа «B»

за 9-12 места

за 5-8 места

Полуфиналы

за 11 место

за 9 место

за 7 место

за 5 место

за 3 место

Финал

См. также 

Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
2000 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии